Das Wort Kizuna bezeichnet
einen Manga von Kazuma Kodaka, siehe Kizuna (Manga)
einen japanischen Satelliten, siehe Kizuna (Satellit)
eine politische Partei in Japan, siehe Shintō Kizuna
eine künstliche Intelligenz, siehe Kizuna AI